radioaktivnost ili ionizirajuće zračenje:
 alfa zračenje,
 beta zračenje,
 gama zračenje,
 delta zračenje
 rendgensko zračenje,
 neutronsko zračenje,
 kozmičko zračenje,
 protonsko, deuterijsko, tricijsko, teškoionsko, i drugo zračenje.

 elektromagnetsko zračenje  
 vidljiva svjetlost,
 ultraljubičasto zračenje,
 infracrveno zračenje,
 mikrovalovi,
 radio valovi,
 toplinsko zračenje,
 sinkrotronsko zračenje,
 kozmičko mikrovalno pozadinsko zračenje, i tako dalje.

Radijacija ili zračenje je energija koju elektromagnetski valovi ili snopovi atomskih i subatomskih čestica usmjereno nose kroz prostor.

Izvori